Тюбинг (, от tube — труба) может означать:

 Тюбинг — элемент сборного крепления подземных сооружений.
 Тюбинг — надувные санки.